Mit Riedbahn kann gemeint sein:

 die Bahnstrecke Darmstadt–Worms (ursprüngliche Strecke),
 die Bahnstrecke Mannheim–Frankfurt am Main (heutige Strecke),
 der westliche Teil der Bahnstrecke Weinheim–Worms (ehemalige Verbindungsstrecke),
 die Westliche Einführung der Riedbahn,
 der Stadtteil Riedbahn (Weiterstadt).